Hero er det engelske ord for helt afledt af det græske ἥρως. Opslagsordet kan også have andre betydninger:

 Hero (film) − en kinesisk film fra 2002.
 Hero (sang) − en sang af Charlotte Perrelli
 HMS Hero − navnet på seks skibe i den britiske marine.
 Hero (hest) − en hest tilhørende "Fantomet" i tegneserien Fantomet.
 Hero (Mariah Carey) − en sang indspillet af Mariah Carey, 1993.
 Hero (Enrique Iglesias) − en sang indspillet af Enrique Iglesias, 2001.
 Idrættsklubben Hero - norsk cykelklub fra Oslo.

Se også 
 Gladsaxe-Hero Boldklub − en fodboldklub
 Heroes - flertydigside